Buschmann är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Friedrich Buschmann (1805–1864), tysk instrumentmakare, anses ha konstruerat det första dragspelet
 Johann Karl Eduard Buschmann (1805–1880), tysk filolog och bibliotekarie

Se även  

 Puschmann